Hanabi peut faire référence à :
 Hana-bi, film japonais réalisé par Takeshi Kitano ;
 Hanabi (jeu), jeu de société coopératif du français Antoine Bauza ;
 Hanabi (花火, ou はなび), qui veut dire feu d'artifice en japonais.